Navas ist der Familienname folgender Personen:

 César Navas (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Clarisa Navas (* 1989), argentinische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 David Navas (* 1974), spanischer Radrennfahrer
 Erika Navas (* 1959), österreichische Kostümbildnerin
 Filiberto Navas (1892–1988), mexikanischer Sportler
 Jesús Navas (* 1985), spanischer Fußballspieler
 John Navas (* 1978), venezolanischer Radrennfahrer
 José Mario Ruiz Navas (1930–2020), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Portoviejo
 Karla Navas (* 2004), panamaische Turnerin
 Keylor Navas (* 1986), costa-ricanischer Fußballspieler
 Longinos Navás Ferrer (1858–1938) spanischer Entomologe
 Nora Navas (* 1975), spanische Schauspielerin
 Raul Navas (* 1978), spanischer Fußballtorhüter

Navas bezeichnet:
 Navàs, Gemeinde in der Autonomen Region Katalonien
 Navas, lokaler, okzitanischer Name der französischen Gemeinde Naves im Département Corrèze, siehe Naves (Corrèze)
 Navas de Tolosa, Ort einer berühmten Schlacht der Reconquista, Schlacht bei Las Navas de Tolosa
 Navas de Bureba, nordspanischer Ort in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León

Siehe auch:
 Nawaz